predaja (vojno), kapitulacija
predaja (šport), odustajanje od dvoboja ili utakmice
predanje, nepisana povijest, usmena tradicija